Атојакиљо има више значења:

 Атојакиљо (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атојакиљо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атојакиљо (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику